La palabra Tolosa puede hacer referencia a:

Localidades

Argentina 
 Tolosa (La Plata), localidad del Partido de La Plata, Argentina.

España 

 Tolosa (Albacete), pedanía del municipio de Alcalá del Júcar, provincia de Albacete.
 Tolosa (Guipúzcoa), localidad de la provincia de Guipúzcoa, País Vasco.
 Navas de Tolosa, localidad de la provincia de Jaén, Andalucía.

Filipinas 

 Tolosa (Filipinas), municipio.
 Tolosa de Cabadbaran, barrio del municipio de Cabadbaran.

Francia 
 Tolosa o Toulouse, ciudad de Francia.

Portugal 
 Tolosa (Nisa), freguesia de Portugal.

Venezuela 
 Tolosa (Santa Rita), localidad de Venezuela.

Astronomía 
 (138) Tolosa, asteroide del cinturón de asteroides.

Geografía física 
 Pico Tolosa, de 5 432 metros de altitud en la cordillera de los Andes cerca del Aconcagua.

Historia 
 Batalla de Las Navas de Tolosa, .
 Reino visigodo de Tolosa, estado medieval.
 Condado de Tolosa, estado medieval.

Apellidos 
 Tolosa, apellido de origen vasco.

Personas 
 Joxean Tolosa (1955-), deportista español, pelotari profesional en la modalidad de mano (retirado en 1995).
 Juan Carlos Tolosa (1966-), compositor, pianista, y director musical argentino.